

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 2 podstawowe
 Ogonów – wieś w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Ryki
 Ogonów – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Kamiennik
 Ogonów – część wsi Bieżeń w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Wręczyca Wielka
 Ogonów – część wsi Janina  w woj. świętokrzyskim w  pow. buskim w gminie Busko-Zdrój
 Ogonów – część wsi Kotki w woj. świętokrzyskim w  pow.buskim w gminie Busko-Zdrój
 Ogonów – część wsi Widuchowa  w woj. świętokrzyskim w  pow.buskim w gminie Busko-Zdrój
 Ogonów – przysiółek wsi Ostojów w woj. świętokrzyskim, w pow. skarzskim, w gminie Suchedniów

Zobacz też 
 Ogonowo